Sidecar – carrozzino laterale applicabile a un motoveicolo
 Campionato mondiale Sidecar – competizione destinata specificatamente ai mezzi di cui sopra
 Sidecar – cocktail
 Sidecar – periferica per computer Amiga